Mueang Rayong (în ) este un district (Amphoe) din provincia Rayong, Thailanda, cu o populație de 229.657 de locuitori și o suprafață de 514,5 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 15 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 86 de sate (muban).

Note 

Amphoe în provincia Rayong